Elkins es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Elkins, en el estado de Arkansas.
 Elkins, en Nuevo Hampshire.
 Elkins, en Virginia Occidental.
 Municipio de Elkins, en Arkansas;